Il singolare del torneo di tennis IPP Trophy 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcelo Charpentier che ha battuto in finale Oliver Gross che si è ritirato sul punteggio di 6-2, 3-1.

Teste di serie 

 Marcelo Filippini (secondo turno)
 Jérôme Golmard (quarti di finale)
 Nuno Marques (quarti di finale)
 Frederik Fetterlein (quarti di finale)

 Thierry Champion (primo turno)
 Lucas Arnold Ker (semifinali)
 Marcelo Charpentier (Campione)
 Jacobo Diaz-Ruiz (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 1996